Бес-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°01’с. ш. 133°56’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°33’с. ш. 120°38’в. д.
 Бес-Кюеле — урочище, координаты 62°04’с. ш. 126°07’в. д.
 Бес-Кюеле — озёра, координаты 61°25’с. ш. 130°58’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 61°29’с. ш. 130°15’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°14’с. ш. 134°40’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 66°08’с. ш. 124°05’в. д.
 Бес-Кюеле — урочище, координаты 62°26’с. ш. 123°18’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°50’с. ш. 126°11’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°37’с. ш. 118°27’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°15’с. ш. 118°27’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°15’с. ш. 118°13’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°44’с. ш. 118°37’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°26’с. ш. 128°48’в. д.
 Бес-Кюеле — урочище, координаты 63°28’с. ш. 122°57’в. д.
 Бес-Кюеле — озёра, координаты 61°51’с. ш. 117°44’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 61°33’с. ш. 112°44’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 63°22’с. ш. 123°01’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°09’с. ш. 131°38’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 61°50’с. ш. 126°31’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 61°51’с. ш. 127°54’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°04’с. ш. 130°51’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°13’с. ш. 130°55’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°48’с. ш. 121°17’в. д.
 Бес-Кюеле — озеро, координаты 62°50’с. ш. 134°47’в. д.

Примечания

См. также 
 Бес-Кюель